Coruja o Corujas es un término que puede designar:

 una planta, la Stellaria media;
 una planta, la montia fontana, también llamada boruja, pamplina o marusa;
 un ave, cualquiera de entre el orden de las Strigiformes (llamado así en las Islas Canarias); 
 una freguesia portuguesa, Corujas. 

Corujo es un término que puede designar:

 una parroquia del municipio de Vigo, Corujo.